Brumby bezeichnet

Ortsnamen:
 einen Ortsteil der Stadt Staßfurt im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt, siehe Brumby (Staßfurt)
 einen Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, siehe Brumby (Hohe Börde)

Brumby ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Brumby (1933–2018), australischer Komponist
 Eva Brumby (1922–2002), deutsche Schauspielerin
 Glen Brumby (* 1960), australischer Squashspieler
 Ian Brumby (* 1964), englischer Snookerspieler

Weiteres:
 eine Pferderasse, siehe Brumby (Pferd)
 Brumby 600, Flugzeug

Siehe auch:

 Brumby Creek